Хадера:

 Хадера — город в Израиле.
 Хадера — река в Израиле.
 Хадера, Ильфенеш — американская актриса эфиопского происхождения.